World Matchplay 2008 (darts)
 World Matchplay 2008 (golf)